Erika Gagnon peut désigner :

 Érika Gagnon (1968-), comédienne et metteure en scène de Québec, Canada ;
 Erika Gagnon, designer et photographe, épouse de Corey Hart de 1990 à 1994.